Пе́рвый Карача́ровский прое́зд (название утверждено в 1990 году) — проезд в Москве, на территории района «Нижегородский» Юго-Восточного административного округа.

Проезд проходит в районе «Карачаровского механического завода», соединяет Газгольдерную улицу с дублёром Рязанского проспекта.

Происхождение названия 
Название проезда сохраняет имя бывшего села Карачарово, включённого в состав города Перово в 1938 году, а затем в состав Москвы в 1960 году. Назван так по близости к «Карачаровскому механическому заводу».

Здания и сооружения 
Ни одного здания по Первому Карачаровскому проезду не числится, все относятся к Рязанскому проспекту.

Транспорт

Наземный транспорт 
По проезду общественный транспорт не ходит.

Ближайшие станции метро

Железнодорожный транспорт 

  Нижегородская (МЦК)
 Платформа «Нижегородская» Горьковского направления МЖД

Примечания

Ссылки 
 

 
 

 

Карачаровский 1-й